Della ist ein weiblicher Vorname, siehe Della (Vorname)

Della ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Della (auch Gasparo Della; um 1583–1661), österreichischer Maler
 Dominique Della-Maria (1769–1800), französischer Komponist
 Wiktor Karlowitsch Della-Vos (1829–1890), russischer Physiker und Hochschullehrer

Della ist ein Namensteil folgender Personen:

 Stefano Della Vigna (* 1973), italienischer Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch:
 Dela
 Dala (Begriffsklärung)
 Dellas